Mésopotamie peut faire référence à :
 la Mésopotamie, une région du Moyen-Orient située entre le Tigre et l'Euphrate ;
 la Mésopotamie, une province romaine ;
 la Mésopotamie, un thème byzantin ;
 le mandat britannique de Mésopotamie, mandat de la SDN ;
 la Mésopotamie, une région naturelle de l'Argentine.